Справедливость и свобода () — итальянское антифашистское движение, действовавшее в 1929—1945 годах и выступавшее против Национальной фашистской партии Италии. На его основе в 1942 году была создана либерально-социалистическая Партия действия, партизанские бригады которой принимали активное участие в итальянском Движении сопротивления. Основателем движения является леволиберальный политический деятель Карло Росселли; также в руководстве движения были будущий премьер-министр Италии Ферруччо Парри и будущий президент Италии Сандро Пертини.

Деятельность до 1940 года 
«Справедливость и свобода» были основаны в 1929 году представителями итальянской эмиграции, деятелями буржуазных и мелкобуржуазных кругов — из эмигрантов были Карло Росселли, ,  и ; в самой Италии основателями движения были  и . Девиз движения — «Восстань! Возродись!» () — был предложен Луссу, под которым и велась вся пропаганда и антифашистская агитация. Ячейками движения в самой Италии руководили Карло Леви и Леоне Гинзбург. «Справедливость и свобода» выступала за осуществление открытого вооружённого восстания против Национальной фашистской партии, а также выступала за казнь Бенито Муссолини как преступника и узурпатора власти. В 1930-е годы были разработаны несколько планов покушения на Муссолини, в том числе и намерения сбросить с самолёта бомбу на Пьяцца Венеция.

На силу движения негативно влияли многочисленные аресты и суды, организованные итальянскими фашистами. В 1931 году «Справедливость и свобода» вступила в , а в 1931 году разработала свою политическую программу. На политические и социальные установки движения повлияла идеология Паоло Гобетти. В частности, движение выступало за установление республики, передачу ключевых позиций в промышленности общественному управлению, административную реформу (децентрализацию и создание областных автономий), отделение церкви от государства и восстановление института многопартийности с построением нового общества на социал-демократической основе. Движение издавало собственный журнал, над которым работал . «Справедливость и свобода» открыто открещивалась от связей с Итальянской коммунистической партией, хотя во время гражданской войны в Испании всё же сотрудничала с коммунистами.

Карло Росселли и Камилло Бернери участвовали в создании отряда добровольцев, где служили анархисты, либералы, социалисты и коммунисты — этот отряд сражался на Арагонском фронте, отметившись победой над путчистами в битве при Монте-Пеладо, и популяризовал слоган «Сегодня в Испании, а завтра в Италии» (). В 1937 году во время «чисток» и расправ над анархистами в Барселоне был убит Бернери, а после краха Второй Испанской Республики партизаны бежали во Францию. Несколько лидеров движения — ,  и  — бежали в США, где создали своё антифашистское , боровшееся за установление после окончания войны либерально-демократического строя в стране. В 1943 году они прибыли в Великобританию, откуда по радио вели антифашистскую и антимонархистскую пропаганду в Италии.

Бригады Партии действия 

«Справедливость и свобода» де-факто развалились в 1940 году после захвата Франции немцами. Его члены были рассеяны, но объединились в Партию действия, которая действовала с 1943 года после капитуляции Италии во время . Партизанские бригады партии назывались военизированным крылом «Справедливости и свободы».

После акта о капитуляции Италии, подписанного 8 сентября 1943 года, и образования прогитлеровской Итальянской Социальной Республики, начали образовываться бригады «Справедливости и свободы». Их обучали и снабжали военные стран западных союзников, что не всегда было доступно итальянским паризанам. Одним из наиболее известных партизанских командиров был Ферруччо «Маурицио» Парри, который представлял Партию действия в Военном комитете при .

Центрами партизанской деятельности «Справедливости и свободы» были Турин, Флоренция и Милан, где ячейками партизан руководили Уго Ла Мальфа, Ферруччо Парри и . Парри был арестован в Милане и передан немцам, но позже был освобождён в обмен на высокопоставленных немцев, захваченных в плен партизанами. Парри участвовал в заключительной стадии антифашистской партизанской борьбы в Милане. Из других деятелей бригад «Справедливости и свободы» известен писатель Примо Леви, чей отряд воевал в долине Аосты: в 1943 году Леви был схвачен итальянцами, передан немцам и депортирован в Освенцим, откуда его освободили советские солдаты в 1945 году.

Бригады «Справедливости и свободы» рассматривались как профессиональные итальянские воинские формирования, в которых несли службу представители всех классов. За 20 месяцев боевых действий бригады потеряли 4500 человек убитыми, среди которых большую часть составляли члены командного состава бригад.

См. также 
 
 Либеральный социализм

Примечания

Ссылки 
 Статья в Историческом словаре 
 

Движение Сопротивления в Италии
Организации, основанные в 1929 году
Исчезли в 1945 году
Появились в 1920-е годы в Италии